Perth er navnet på flg. byer:
 Perth (Australien), Western Australia
 Perth (Skotland)
 Perth (Tasmanien), Australien

Derudover er der mange områder, der kaldes Perth, se evt. en-wiki.